Borysówka – polana we wsi Ochotnica Górna w pow. nowotarskim, woj. małopolskim
 Borysówka – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Borysówka – szczyt w Gorcach
 Borysówka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Hajnówka